РАК (кириллицей) может означать:
 Русско-американская компания
 Ракетно-артиллерийский комплекс
 радиоактивный каротаж — группа методов геофизических исследований
 Рыбинский авиационный колледж — структурное подразделение РГАТУ